Патканов — русскоязычная форма армянской фамилии Патканян:

 Патканов, Керопэ Петрович (1833—1889) — востоковед.
 Патканов, Пётр Серафимович (1869—1930) — филолог-цыгановед, композитор, певец, руководитель цыганских хоров, литератор, педагог. 
 Патканов, Серафим Керопович (1860—1918) — российский статистик, экономист и этнограф.